Кросс-канальный маркетинг (англ. cross-channel marketing) — это вид маркетинга, при котором компания использует комбинацию нескольких каналов и инструментов продвижения бренда, образуя единое целое аналитическое поле, с целью плавного перемещения клиентов вниз по воронке продаж.

Сегодня клиенты часто взаимодействуют с брендами компаний через разные каналы и устройства. Это открывает доступ к важным персональным данным пользователя: адрес электронной почты, аккаунты, cookies, ID мобильных устройств и так далее.

Почему важно использовать кросс-канальный маркетинг 
 Повышает уровень лояльности. Потребители продукта чувствуют себя важными для бренда, благодаря индивидуальному подходу, что делает их более лояльными.
 Повышает уровень вовлечённости. Рассылка целевых релевантных и персонализированных маркетинговых кампаний и сообщений помогает брендам увеличивать отклик и уровень вовлечённости.
 Помогает отслеживать ROI. Данная стратегия позволяет лучше понимать метрики, по которым отслеживают: кликабельность, рейтинг доставляемости и открываемости, количество подписок и так далее.

Преимущества кросс-канального маркетинга 
 Упрощается путь клиента.
 Повышается качество обслуживания клиента.
 Повышаются имиджевые и рейтинговые показатели бренда компании. Положительный опыт покупки способствует удовлетворенности клиента. Довольные клиенты становятся амбассадорами бренда.
 Достигается глубокое изучение целевой аудитории: её желаний и потребностей. Собирается и анализируется вся необходимая информация. Эти данные компания использует для сегментации аудитории и создания релевантных предложений.
 Предоставляется клиенту выбор канала взаимодействия с компанией.

Недостатки кросс-канального маркетинга 
 Навязывание различных форм регистраций и подписок, где необходимо клиенту вводить персональные данные.
 Навязчивое «преследование» клиента рекламными сообщениями и уведомлениями.
 Сложная техническая настройка взаимодействия всех каналов рекламы.
 Большая база собранных данных может вызвать сложность и ошибки в анализе, как следствие, ошибочность выбранной стратегии.

С чего следует начинать запуск кросс-канального маркетинга 
При запуске кросс-канального маркетинга важно отслеживать статистику и на основании результатов улучшать стратегии.

 Интегрировать все данные. Объединить данные в рамках CDP (Customer Data Platform). Можно выбрать CRM или профессиональную маркетинговую платформу с интеграцией аналитики и возможностью автоматизации маркетинговых стратегий.
 Сегментировать целевую аудиторию.
 Использовать динамический и таргетированный контент.
 Постоянно отслеживать и оптимизировать стратегии.

Примечания 

Маркетинг
Маркетинговые исследования
Маркетинговая терминология